Tippeligaen 2013 var den 69:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Regerande ligamästare inför säsongen var Molde FK.

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

2013 i Norge
Fotbollssäsongen 2013
2013